Лоханов — русская фамилия. Известные носители:

 Лоханов, Алексей Александрович (1913—1974) — Герой Советского Союза.

 Лоханова (Позднякова), София Станиславовна (род. 1997) — российская фехтовальщица.